Веригинский сельсовет

 Веригинский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1939)
 Веригинский сельсовет — в Константиновском и Загорском районах Московской области (до 1994)